Со́фья Дми́триевна Ти́хонова (род. 16 ноября 1998 года, Санкт-Петербург) — российская спортсменка, прыгунья с трамплина. Победительница чемпионатов мира среди юниоров. Чемпионка и серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере-2016 (Норвегия).

Карьера 
В соревнованиях по эгидой FIS Софья Тихонова дебютировала в декабре 2010 года на этапе континентального кубка в финском Рованиеми, где заняла 38-е место.

В сезоне 2012/13 Тихонова выиграла первый в истории Кубок FIS по прыжкам с трамплина, одержав две победы на этапе в румынском Рышнове.

Дебютировала в Кубке мира 9 декабря 2013 года в норвежском Лиллехаммере, где стала 33-й. В том же сезоне набрала первые кубковые очки, став 22-й на домашнем этапе в Чайковском.

На первом этапе сезона 2014/15 в Лиллехаммере заняла четвёртое место, что стало для Софьи лучшим результатом в карьере.

В том же сезоне стала победительницей XII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ) в Австрии и Лихтенштейне (25 - 30 января 2015 года) и завоевала индивидуальное золото на молодёжном чемпионате мира в Алма-Аты (Казахстан).

В феврале впервые в карьере выступила на чемпионате мира, где стала двадцатой в индивидуальных соревнованиях.

В 2016 году Софья выиграла серебро на Юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере, а также золото в командном соревновании.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на молодёжных чемпионатах мира

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с трамплина России
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года